

Неклюдово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Неклюдово — село, Дубьонський район, Мордовія